Endless Pain () — дебютный студийный альбом немецкой треш-метал-группы Kreator, выпущенный на Noise Records в октябре 1985 года.

На альбоме Endless Pain Милле Петроцца был не единственным вокалистом, песни 1, 3, 5, 7 и 9 исполнил барабанщик Вентор, гитарист же спел 2, 4, 6, 8 и 10 песни соответственно.

Список композиций 

Переиздание 2000 года включает в себя четыре бонус-трека с демо End of the World.

 «Armies of Hell» (demo) — 5:17
 «Tormentor» (demo) — 2:56
 «Cry War» (demo) — 4:22
 «Bone Breaker» (demo) — 4:01

Участники записи 
 Милле Петроцца — гитара, вокал
 Роберто Фиоретти — бас-гитара
 Юрген Райль — ударные, вокал

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Endless Pain на discogs.com 
 http://www.metal-observer.com/articles.php?lid=2&sid=1&id=1380 

Альбомы Kreator
Дебютные альбомы 1985 года
Альбомы Noise Records